Ruské příjmení Něljubin () nosí více osobností:

 Alexandr Petrovič Něljubin  (1785–1858) , ruský lékař, farmakolog, spisovatel
 Dmitrij Vladislavovič Něljubin (1971–2001), sovětský a ruský cyklista, olympijský vítěz, syn Vladislava 
 Ivan Jakovlevič Něljubin (1914–1945), hrdina Sovětského svazu
 Jakov Nikolajevič Něljubin (1907–1963), hrdina Sovětského svazu
 Vladislav Viktorovič Něljubin (* 1947), sovětský cyklista, olympionik

Ruská příjmení